Església de la Mare de Déu de l'Assumpció d'Alcarràs, església parroquial a Alcarràs (Segrià) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció d'Artesa de Segre, església a Artesa de Segre (Noguera) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció (Biar), església parroquial a la població de Biar (Alt Vinalopó, País Valencià) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Butsènit, temple a Butsènit (Montgai, Noguera) L'església de la
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció dels Castells, monument al nucli dels Castells (les Valls d'Aguilar, Alt Urgell) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció de la Figuerosa, església parroquial a la Figuerosa (Tàrrega, l'Urgell) 
 Església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció (Montesa), temple catòlic a la plaça de la Vila de Montesa (la Costera)
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció (Montgai), església barroca a Montgai (Noguera) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció (la Palma d'Ebre), església dins del nucli urbà de la població de la Palma d'Ebre
 Mare de Déu de l'Assumpció de Sora, capella de Sora (Osona) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Torregrossa, monument del municipi de Torregrossa (Pla d'Urgell) 
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció de La Vall d'Uixó
 Església de la Mare de Déu de l'Assumpció (Veo), temple catòlic